Селище міського типу:
 Христофорівка — Дніпропетровська область, Криворізький район

Села:
 Христофорівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Христофорівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Христофорівка — Миколаївська область, Баштанський район

Селище:
 Христофорівка — Луганська область, Антрацитівська міська рада